Ikherbane est une localité algérienne de la commune de Beni Djellil, dans la wilaya de Béjaïa ;
 Ikherbane est une localité algérienne de la commune de Freha, dans la wilaya de Tizi Ouzou ;
 Ikherbane est une localité marocaine de la province de Tiznit, dans la région de Souss-Massa-Drâa.